Insnoering (materiaalkunde)
 Wespentaille
 Tightlacing

Zie ook 
 Korset